Georgi est un terme pouvant désigner:

Patronyme 

Howard Georgi (né en 1947), professeur et physicien américain
Johann Gottlieb Georgi (1729-1802), chimiste et géographe allemand
Marc de Georgi (1931-2003), comédien français
Pfeiffer Georgi (née en 2000), coureuse cycliste anglaise
Susanna Georgi (née en 1976), chanteuse andorrane

Prénom 

Georgi Bachev (né en 1977), footballeur bulgare
Georgi Benkovski (1843-1876), insurgé bulgare
Georgi Chilikov (né en 1978), footballeur bulgare
Georgi Chkhaidze (né en 1981), joueur de rugby géorgien
Georgi Demetradze (né en 1976), footballeur géorgien

Georgi Donkov (né en 1970), footballeur bulgare
Georgi Hristov (né en 1976), footballeur macédonien
Georgi Katcharava (né en 1982), joueur de rugby géorgien
Georgi Kinkladze (né en 1973), footballeur géorgien
Georgi Kostadinov (né en 1950), boxeur bulgare
Georgi Georgiev (né en 1976), judoka bulgare

Georgi Joseph (né en 1982), joueur de basket-ball français
Georgi Lozanov (né en 1926), psychologue bulgare
Georgi Makaridze (né en 1990), footballeur géorgien
Georgi Markov (1929-1978), dissident bulgare
Georgi Nemsadze (né en 1972), footballeur géorgien
Georgi Oniani (né en 1983), footballeur géorgien
Georgi Schennikov (né en 1991), footballeur russe
Georgi Slavkov (né en 1958), footballeur bulgare
Georgi Sokolov (1942-2002), footballeur bulgare
Georgi Zharkov (né en 1976), sauteur à ski bulgare

Voir aussi
Stade Georgi Asparoukhov, stade de football de Sofia en Bulgarie

Homonymie de patronyme